Светлана Николаевна Обущенко — бригадир по выращиванию молодняка птицы совхоза «Каменский» Елецкого района Липецкой области, Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Родилась 10 декабря 1936 года в г. Людиново (сейчас — Калужская область).

С 1944 года жила в Елецком районе Липецкой области. Училась в Елецкой железнодорожной средней школе, затем окончила Лебедянский зоотехнический техникум (1955).

Работала бригадиром на Данковской инкубаторно-птицеводческой станции, в совхозах «Солидарность» и «Каменский».

За выдающиеся успехи в развитии животноводства 22 марта 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В последующем — главный зоотехник птицефабрики «Светлый путь» (организованной на базе совхоза «Каменский»), директор инкубаторно-птицеводческой станции в Липецке, начальник цеха птицефабрики «Россия».

Источники 
 Обущенко Светлана Николаевна // Герои Липецкой земли. — Воронеж, 1989. — С. 146—147.
 Обущенко Светлана Николаевна (1936)